Криза́м Се́зар Оливе́йра Фи́льо (; род. 17 июня 1967, Нова-Игуасу), более известен под именем Зи́ньо () — бразильский футболист, центральный полузащитник. Чемпион мира 1994 года. Сейчас работает тренером. Комментатор телеканала ESPN Brazil.

Карьера

Клубная 
Зиньо начал свою карьеру в клубе «Фламенго», дебютировав в основном составе команды 9 марта 1986 года в матче с клубом «Мескита», завершившегося победой «Фла» со счётом 3:1, а в своём четвёртом матче с клубом «Португеза Деспортос» 18 мая он открыл свой голевой счёт, забив один из 5-ти безответных мячей своей команды. В том же году Зиньо выиграл свой первый титул — чемпионат штата Рио, а через год он выиграл с командой и чемпионат Бразилии, но тот год окончился массовым отъездом ведущих игроков из клуба, в результате, к 1988 году, Зиньо, вместе с Бебето, остался, практически, единственным чемпионом Бразилии 1987 года. Лишь два года спустя команда начала набирать обороты, выиграв чемпионат штата, чемпионат Бразилии и бразильский кубок.

В 1993 году Зиньо покинул ряды «Фламенго» и перешёл в «Палмейрас», в котором собрались очень сильные игроки, такие как Эдмундо, Эдилсон, Роберто Карлос и новый тренер команды Вандерлей Лушембурго. И команда в первый же год выиграла чемпионат Сан-Паулу, Бразилии и одержала победу в турнире Рио-Сан-Паулу, а через год повторила успех выиграв, чемпионат страны и турнир Рио-Сан-Паулу. Но с уходом Лушембурго, команда начала «сыпаться», её стали покидать ведущие игроки, в числе которых был и Зиньо, уехавший после чемпионата мира в Японию.

В японском клубе «Иокогама Флюгелс» Зиньо выступал 3 сезона. Где он был одним из лучших легионеров J-лиги, проведя в клубе 110 игр и забив в них 32 гола. Зиньо является одним из лучших игроков чемпионата Японии по средним оценкам за матч журнала SoccerDigest, набирая, в среднем, 6,66 очков за игру.

Зиньо вернулся в Бразилию в 1997 году, вновь присоединившись к «Палмейрасу». С «Вердао» Зиньо выиграл кубок Бразилии, а год спустя отпраздновал победу в кубке Либертадорес. После этого Зиньо перешёл в «Гремио», где снова выиграл чемпионат штата, а также третий раз в своей карьере поднял над головой бразильский кубок. После чего в третий раз перешёл в «Палмейрас», проведя 24 матча. Всего же за «Вердао» Зиньо провёл 333 игры (184 победы, 74 ничьих и 75 поражений), забив 56 голов.

В 2003 году Зиньо перешёл в «Крузейро» и выиграл с этим клубом чемпионат Бразилии. Год спустя в возрасте 36 лет перешёл в родной «Фламенго», но провёл в команде лишь полтора сезона, не всегда попадая даже в состав команды. Всего за «Фламенго» провёл 466 матчей и забил 65 голов. Зиньо доиграл половину сезона в клубе «Нова-Игуасу» и уехал в США.

В Соединённых штатах Зиньо выступал в качестве играющего тренера в клубе «Майами», а в 2008 году, завершив карьеру, возглавил клуб.

Сборная Бразилии 
В сборной Бразилии Зиньо дебютировал 15 марта 1989 года в товарищеской игре с Эквадором. Он был участником двух кубков Америки и одного чемпионата мира, где футболист был одним из «творцов» победы, проведя все семь матчей на турнире. В сборной на мундиале Зиньо выполнял функции опорного полузащитника, по заданию тренера не ходящего в атаку, где Зиньо делал во всех своих командах. Последний матч за сборную Зиньо провёл 15 февраля 1998 года с Ямайкой. Всего же за сборную он сыграл 57 матчей и забил в них 7 голов.

Тренерская 
16 августа 2015 года вошёл в тренерский штаб «Васко да Гама» под руководством Жоржиньо. При его участии Vascão покинули серию A (18-е место в сезоне 2015), победили в чемпионате штата Рио-де-Жанейро 2016 и вернулись в серию A (3-е место в сезоне 2016). 28 ноября 2016 года президент «Васко» Эурико Миранда объявил на пресс-конференции о расставании с Жоржиньо и Зиньо по взаимному согласию.

Достижения

Командные 
 Обладатель трофея Рио: 1986, 1991
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1986, 1991, 2004
 Чемпион Бразилии: 1987, 1992, 1993, 1994, 2003
 Обладатель кубка Гуанабара: 1988, 1989, 2004
 Обладатель кубка Бразилии: 1990, 1998, 2001
 Чемпион турнира Рио-Сан-Паулу: 1993, 1994
 Чемпион мира: 1994
 Обладатель кубка Стэнли Роуза: 1995
 Обладатель кубка Меркосур: 1998
 Обладатель кубка Либертадорес: 1999
 Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул: 2001

Личные 
 Обладатель Серебряного мяча Бразилии: 1988, 1992, 1994, 1997

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на brasilnacopa
 Профиль в Футпедии
 Профиль во Флапедии
 Статья на geocities.com
 Статья на gazetaesportiva.net
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Иокогама Флюгелс»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Нова-Игуасу»
Игроки ФК «Форт-Лодердейл Страйкерс» (2006—2016)
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры ФК «Форт-Лодердейл Страйкерс» (2006—2016)